678 км, 678-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 678 км (Приволжская железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога	(Саратовская	область). Код 608530
 678 км (Куйбышевская железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога	(Республика	Мордовия). Код 641740